Gilman (Illinois)
 Gilman (Iowa)
 Gilman (Minnesota)
 Gilman (Wisconsin)
 Gilman City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Alfred Goodman Gilman (New Haven, 1941 - Dallas, 2015), farmacòleg estatunidenc 
 Billy Gilman
 Lawrence Gilman (Flushing, Nova York, 1878 - Sugar Hill, New Hampshire, 1939), compositor i crític musical nord-americà